Виктор Розен: Розен, Виктор Борисович (1931—1992) — учёный-эндокринолог, профессор МГУ.
 Розен, Виктор Романович (1849—1908) — русский арабист, первый в России исследователь древнеарабской поэзии.